

Arte 
 La morte e la fanciulla – tema artistico, soprattutto iconografico, di matrice rinascimentale, che ha fornito ispirazione ad autori in diversi campi dell'arte
 La morte e la fanciulla – dipinto di Egon Schiele, Leopold Museum, Vienna

Cinema 
La morte e la fanciulla – film del 1994 di Roman Polański, tratto dal dramma di Dorfman
La morte e la fanciulla – film del 2003 di Laura Taler

Musica 
La morte e la fanciulla – lied di Franz Schubert
La morte e la fanciulla – quartetto del 1824 di Franz Schubert

Letteratura 
La morte e la fanciulla (Death and the Maiden) – romanzo del 1947 di Gladys Mitchell
La morte e la fanciulla (Death and the Maiden) – romanzo del 1994 di P. N. Elrod
 La morte e la fanciulla – raccolta di racconti di Pasquale Pelaggi (2012)

Teatro 
La morte e la fanciulla (La muerte y la doncella) – dramma di Ariel Dorfman